

Geografia 
 San Giustino – comune italiano della provincia di Perugia
 San Giustino Valdarno – frazione di Loro Ciuffenna in provincia di Arezzo

Santi
 San Giustino (100-162/168) – martire a Roma sotto Marco Aurelio, filosofo e padre della Chiesa, celebrato il 1º giugno
 San Giustino da Castelfranco († 62/64) – martire sotto Nerone, patrono di Castelfranco Veneto, celebrato l'ultima domenica di settembre
 San Giustino de Jacobis (1800-1860) – religioso lazzarista, vescovo in Etiopia, celebrato il 31 luglio
 San Giustino di Chieti (III / IV secolo) – ritenuto primo vescovo della città di Chieti della cui diocesi è patrono, celebrato il 1º gennaio
 San Giustino di Frisinga († 1259) – sacerdote, martire a Frisinga, celebrato il 17 settembre
 San Giustino di Parigi († 1337) – mercedario laico, martire in Spagna ad opera degli arabi, celebrato il 1º settembre
 San Giustino di Tivoli († 138 ca.) – martire a Tivoli insieme ai sei fratelli e alla madre Sinforosa, celebrato il 18 luglio
 San Giustino di Treviri († 287) – martire a Treviri insieme a Massenzio, Costanzo, Crescenzio ed altri, celebrato il 12 dicembre

Altro 
 San Giustino – titolo cardinalizio

Pagine correlate 
 Giustino

Fonti
 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000